Raad voor Werk en Inkomen
Random Walk Index
Rijkswerkinrichting